Предпортовая — исторический район Санкт-Петербурга. Получил название по железнодорожной станции Предпортовая, так как она находится перед портом по ходу железнодорожной «южной портовой ветви».

Исторически местность сложилась как промзона при станции. В XXI веке Предпортовая входит в Московский район, многие предприятия ликвидированы, их территория массированно застраивается высотным жильём. На территории района, ограниченной КАДом и Кубинской улицей, действуют производственные зоны «Предпортовая-1», «Предпортовая-2» и «Предпортовая-3». На их территории находится Петербургский мельничный комбинат, который выпускает муку «Предпортовая». При станции действует построенная по инициативе рабочих рефрижераторного вагонного депо «Предпортовая» в 1996–2002 гг. церковь, известная как церковь святителя Николая Чудотворца на станции Предпортовая.

Предпортовая улица до 1930-х годов называлась «дорога в Предпортовую». Топоним сохранился в названии восьми номерных Предпортовых проездов.

Примечания

Литература

Ссылки